Spahiu ist der Familienname folgender Personen:

 Arben Spahiu (* 1966), albanischer Violinist und stellvertretender Konzertmeister im Orchester der Bayerischen Staatsoper
 Bedri Spahiu (1908–1998), albanischer Generalleutnant und Politiker
 Bujar Spahiu (* 1976), albanischer Freitagsprediger und moslemischer Gelehrter
 Kreshnik Spahiu (* 1969), albanischer Jurist und Politiker
 Xhafer Spahiu (1923–1999), ein albanischer Politiker